En tonlös palatal klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som .

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa palatala klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är palatal, vilket betyder att den uttalas med tungryggen tryckt mot hårda gommen.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Användning i språk 
Ungerska är ett av mycket få språk i världen där den tonlösa palatala klusilen ingår.

Fonetik
Konsonantljud